Уолтер Брайан Харланд (22 марта 1917 года — 1 ноября 2003 года) — британский геолог. В течение 30 лет был редактором международного Geological Magazine. Много сделал для организации и проведения геологических исследований на Шпицбергене. В 1968 году Королевское географическое общество вручило ему золотую медаль за изучение Арктики. Получил еще ряд наград. Во время Второй мировой войны был отказником совести. В 1942—1946 годах работал в Китае. Всю жизнь дружил с Джозефом Нидэмом.

Примечания

Ссылки 
 Geological Society of London. Obituaries. 
 Oxford Dictionary of National Biography, Harland (Walter) Brian 1917—2003, Geologist, by Peter Friend 
 The Sedgwick Museum of Earth Sciences 

Геологи Великобритании
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Гонвилл-энд-Киз